Тодос или Тодосак — армянский архитектор VI—VII веков. Точных данных о месте рождения Тодоса нет. Известно лишь то, что он будучи по национальности армянином, жил и творил в VI—VII веках. Им были возведены ряд храмов в средневековой Армении и Грузии.

Возведенные храмы 
 Атенский Сион 
   - построен в промежутке с 588 по 597 год
 Джвари - возможно, возведен Тодосом. Построен в промежутке с 605 по 642 год

Примечания 

Архитекторы Армении
Персоналии VI века
Персоналии VII века